Влади́мир Теле́гин:
 Телегин, Владимир Иванович (1913—1969) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Телегин, Владимир Павлович (1939—2020) — заслуженный художник России.